Casas de misericordia, son unos establecimientos de beneficencia existentes sobre los que hay varios artículos en Wikipedia

En Casa de misericordia, se puede consultar una explicación general sobre estos establecimientos.

Algunos de estos establecimientos reciben el título de Real Casa de Misericordia, otros han cesado en su actividad, pero el edificio que utilizaron sigue conociéndose con este nombre.

Para algunos de estos establecimientos o edificios se pueden consultar los siguientes artículos:

 Casa de Misericordia de Cartagena se trata de un edificio que se utilizó por una institución de ese nombre.
 Casa de Misericordia de Pamplona, mantiene su uso como entidad de beneficencia.
 Real Casa de Misericordia de Zaragoza, el edificio actualmente es sede de la Diputación provincial.
 Real Casa de Misericordia de Tudela, del edificio original del que apenas queda la fachada principal. Alberga actualmente un hotel.
 Real Casa de Misericordia de Valladolid, establecimiento de beneficencia que actúo con ese título desde el 20 de enero de 1783 hasta el 5 de enero de 1847, en que pasó a denominarse Hospicio Provincial.
 Casa de misericordia de Barcelona, tiene su origen en 1583 y mantiene actualmente su actividad.
 Casa de Caridad y Misericordia, antiguo nombre del Hospicio Cabañas, en Guadalajara (México).
 Santa Casa de Misericórdia, hermandad católica fundada en Porugal, con numerosas establecimientos en Portugal y Brasil.
 Casa de Misericordia de Pamplona, residencia de ancianos
 Santa y Real Casa de Misericordia de Bilbao
 Casa de la Misericordia (Segorbe)
 Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre